Wersäll är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2018 var 105 personer med detta namn folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Wersäll
 Charlotta Wersäll (1858–1924), medaljbelönad hustru
 Claës Wersäll (1848–1919), ämbetsman och statsråd
 Claës-Axel Wersäll (1888–1951), militär, gymnast
 Fredrik Wersäll (född 1951), jurist och ämbetsman
 Gustaf Wersäll (1887–1973), militär, utövare av modern femkamp
 Jan Wersäll (1930–2017), läkare
 Margareta Wersäll (född 1939), litteraturvetare och författare
 Ture Wersäll (1883–1965), tävlande i dragkamp

Källor

Svenska efternamn